Als Pustertaler werden in erster Linie die Einwohner des Pustertals in Südtirol bezeichnet.
Darüber hinaus gibt es folgende Bedeutungen:

 Die Pustertaler, eine Volksmusikgruppe, siehe Pustertaler (Musikgruppe)
 Pustertaler Rinder, oft nur Pustertaler genannt, siehe Pustertaler Schecken